Jorge Rojas ist der Name folgender Personen:

* Jorge Rojas (Lyriker) (1911–1995), kolumbianischer Lyriker
 Jorge Rojas (Fußballspieler, 1977) (* 1977) venezolanischer Fußballspieler
 Jorge Rojas (Fußballspieler, 1993) (* 1993), paraguayischer Fußballspieler
 Jorge Rojas (Schiedsrichter) (* 1976), mexikanischer Schiedsrichter